Özvegy és leánya, Kemény Zsigmond 1855–1857-ben megjelent regénye
Özvegy és leánya, 1983-ban bemutatott televíziós sorozat Kemény Zsigmond írása után Horváth Z. Gergely rendezésében.